X37 ou X-37 peut faire référence à :
 Boeing X-37, une navette spatiale américaine ;
 Tempête cataclysmique, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres